La hematolite è un minerale, un arseniato altamente basico di manganese ed alluminio. Si rinviene nella miniera di Moss, nel Nordmark, nella ragione del Värmland in Svezia.

Origine e giacitura 
Si forma all'interno di fessure in calcari metamorfici in presenza di accumuli di ossidi di ferro e manganese. Associato a calcite, barite, manganosite, pirocroite e altri arseniati basici di manganese.

Morfologia 
Cristalli tabulari, con pinacoidi basali triangolari, aggregati in piccole druse all'interno di calcari metamorfici.

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Arsenati e vanadati (minerali)